Ottenstein (Noordrijn-Westfalen)
Ottenstein (Nedersaksen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing